Richard de Canville ist der Name folgender Personen:

* Richard de Canville (Adliger, † 1176), anglonormannischer Adliger
 Richard de Canville († 1191), anglonormannischer Ritter, siehe Richard de Camville
 Richard de Canville (Adliger, † 1217), englischer Adliger